Die Chichester International 1978 waren ein Tennisturnier der Damen in Chichester. Das Rasenplatzturnier war Teil der WTA Tour 1978 und fand vom 12. bis 16. Juni 1978 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 1978
Tennisturnier in Chichester